Idiotismo puede referirse a:

 Idiotismo, un giro idiomático no adecuado a las reglas gramaticales.
 Idiotez, una enfermedad mental.